Д-4 — термин:
 Д-4 — советский ракетный комплекс с ракетой Р-27 для вооружения подводных лодок проекта 667А
 Д-4 «Революционер» — советская подводная лодка.
 Д-4 (танк) — опытный советский средний колёсно-гусеничный танк начала 1930-х годов.
 Поляна Д-4 — автоматизированная система управления боевыми действиями.
 Д-4 — советский велосипедный двигатель.